Miejscowości w Polsce 
 Adolfowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Margonin 
 Adolfowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice

Zobacz też 
 Goszczewo (Adolfowo) – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Srokowo, w sołectwie Bajory Wielkie

Linki zewnętrzne